Tana steht für:

 Tana (Spitzhörnchen), Spitzhörnchenart
 Thaana-Alphabet (auch Tāna geschrieben), Alphabet der Malediven
 Tana Oy, ein finnisches Unternehmen
 (1641) Tana, Asteroid

Tana steht als geographische Bezeichnung für:
 Antananarivo, Kurzname für die Hauptstadt Madagaskars
 Asow, alter Name Tana, venezianisch-genuesische Handelskolonie an der Mündung des Don 
 Tana (Kommune), Gemeinde in Norwegen (Troms og Finnmark) 
 Tanaelva, norwegisch-finnischer Grenzfluss
 Tanafjord, Fjord in Norwegen
 Tana (Fluss), Fluss in Kenia
 Tana River (Alaska), Fluss in Alaska
 Tana-Gletscher, Gletscher in Alaska
 Tanasee, See in Äthiopien
 Naturpark Bric Tana, Regionalpark in der norditalienischen Region Ligurien
 Tana Gompa, buddhistisches Kloster in Osttibet (Yushu)

Tana ist der Familienname folgender Personen:
 Akira Tana (* 1952), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Gabrielle Tana, britische Filmproduzentin
 Pedro Tanausú Domínguez Placeres (* 1990), spanischer Fußballspieler, siehe Tana (Fußballspieler)

TANA steht als Abkürzung für:
 Transportes Aéreos Nacionales, kolumbianische Fluggesellschaft, siehe TAVINA

Siehe auch:
 Lake San Tana

Abkürzung